А Лига 2010 () — 22-й сезон чемпионата Литвы по футболу со времени восстановления независимости Литвы в 1990 году. Он начался 20 марта и закончился 14 ноября 2010 года.

По сравнению с прошлым сезоном было решено увеличить количество участников до 11. Это стали все участники прошлого чемпионата и 3 участника I лиги 2009 года. Ими стали «Мажейкяй» (3 место), «Клайпеда» (5 место) и «Жальгирис» (6 место).

Чемпионат проходил в 2 круга по системе «каждый с каждым». В 3 круге по жребию команды проводили только одни матч с соперником (дома или в гостях).

После 16 тура было объявлено о банкротстве «Ветры». Результаты матчей с её участием были аннулированы.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица 

Комментарии:

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Литвы на rsssf.com

2010
Литва
Спорт в Литве в 2010 году